American wire gauge (zwany również Brown & Sharpe wire gauge) – znormalizowany system średnic przewodów elektrycznych stosowany w Stanach Zjednoczonych. Przekrój przewodu bezpośrednio przenosi się na maksymalne natężenie prądu, jaki może bezpiecznie płynąć przez przewód.

Wraz z rosnącym numerem AWG maleje grubość przewodu. Z definicji przewód 36 AWG ma średnicę 0,005 cala, a przewód 0000 AWG – 0,46 cala. Grubość przewodu o numerze n można wyliczyć ze wzoru:

 

Dla przewodów grubszych niż 0 AWG stosuje się numery z kilkoma zerami, np. 0000 AWG. Można też to też zapisać jako "liczba zer/0", czyli np. 4/0 dla 0000. Dla tych przewodów, przy obliczaniu średnicy, stosuje się wzór: n = −(m−1) = 1−m, gdzie m – liczba zer, czyli np. dla przewodu 0000 AWG n = -3.

Orientacyjnie można stosować następujące zależności:
 przewód z numerem AWG większym o 6 ma około dwa razy mniejszą średnicę, a więc 4 razy mniejszy przekrój (np. 6 AWG jest 2 razy grubszy niż 12 AWG);
 przewód z numerem AWG większym o 3 ma około dwa razy mniejszy przekrój, czyli może przewodzić 2 razy mniejszy prąd (czyli np. przewód 15 AWG można zastąpić dwoma przewodami 18 AWG połączonymi równolegle);
 przewód z numerem AWG większym o 10 ma około 10 razy mniejszy przekrój.

Tabela wymiarów AWG 
Tabela poniżej zawiera różne dane, m,in, rezystancję przewodów i dopuszczalny prąd, w zależności od izolacji przewodu, Średnica w tabeli odpowiada średnicy przewodu z pojedynczym drutem, Dla przewodów wykonanych z linki w obliczeniach przyjmuje się równoważny przekrój miedzi – przewody z linki muszą być więc nieco grubsze, Liczba zwojów cewki jest obliczona dla ciasno ściśniętych zwojów drutu bez izolacji,

Przybliżone odpowiedniki w systemie metrycznym zgodnie z normą IEC 60317
Elektrotechnika
Normalizacja
Stany Zjednoczone